Иван Калинников:
 Калинников, Иван Андреевич (1878—1939) — русский учёный в области прикладной механики, профессор.
 Калинников, Иван Михайлович (1892—1924) — русский журналист, участник белого движения.